Курцевич — фамилия.
 Курцевичи — княжеский род литовского происхождения, восходящий к первой половине XV века.

Персоналии 
Курцевич Иван Иннокентьевич(род.1932)- хозяйственный и общественный деятель

Курцевич Александр Иванович(род.1957)- российский предприниматель
 Курцевич, Алексей Петрович (род. 1989) — российский баскетболист.
 Курцевич-Булыга, Иван Дмитриевич (в монашестве Иосиф Курцевич; 1580-е—1642) — архиепископ Суздальский и Тарусский, епископ Владимирский и Брестский.